Abrain ist der Ortsname von

 Abrain (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Abrain (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern